У Богородчанському районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 28 пам'яток архітектури.

Джерело
реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Богородчанський район
Богородчанського району